Słupy steht für folgende Orte in Polen:
 Słupy (Dywity), Ort in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Stolpen, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Słupy (Szubin), Ort in der Gmina Szubin, Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1920: Slupy, 1940 bis 1945: Pfahldorf, Kreis Schubin, Posen
 Słupy (Tuchola), Ort in der Gmina Tuchola, Powiat Tucholski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1920: Sluppi, 1942 bis 1945: Pfahldorf, Kreis Tuchel, Westpreußen/Danzig-Westpreußen